

Жінки 
 Масловська Валентина (* 1937) — українська радянська спринтерка, змагалась у естафеті 4 × 100 метрів та бігу на 100 й 200 метрів.

Чоловіки 
 Масловський Віталій Іванович (1935—1999) — радянський та український історик, доктор історичних наук, професор.
 Масловський Іван Оверкович — Герой Соціалістичної Праці.
 Масловський Опанас Федорович — доктор медицини, надвірний радник, організатор медичної справи в Україні.
 Масловський Осип — стрілець УГА, був одним з головних організаторів Листопадового зриву в Підволочиську.
 Масловський Сергій Дмитрович — російський політик і громадський діяч лівого напрямку.

Див. також 
 Маслов
Прізвища